Ямска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах на территории бывшей Российской империи, образованное от слова «ям».

Россия 
 Ямская улица — улица в Иркутске.
 В Казани:
 Ямская улица
 1-я Ямская улица — старое название улицы Бурхана Шахиди.
 2-я Ямская улица — старое название части улицы Нариманова.
 3-я Ямская улица — старое название Ямской улицы.
 Поперечно-Ямская улица — одно из старых названий улицы Мартына Межлаука.
 В Москве:
 1-я Ямская улица.
 2-я Ямская улица.
 В Нижнем Новгороде:
 Большая Ямская улица — бывшее название части современной улицы Ильинской до того, как они с дореволюционной улицей Ильинской были объединены в улицу Краснофлотскую.
 Малая Ямская улица.
 3-я Ямская улица.
 Ямская улица — улица в Самаре.
 Ямская улица — улица в Тюмени.
 Ямская улица — улица в Уфе.
 Ямская улица — улица в Ярославле.
 Ямская улица — прежнее (до 1915 года) название улицы Достоевского в Санкт-Петербурге.
 Ямская улица - прежнее название Улицы Вагжанова в Твери

Украина 
 Ямская улица — улица в Киеве.
 Ямская улица — улица в Одессе.
 Ямская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Тверская-Ямская улица